Переу́лок Джамбу́ла — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Переулок Джамбула — улица в Екатеринбурге.
 Переулок Джамбула — улица в Ижевске.
 Переулок Джамбула — улица в Липецке.
 Переулок Джамбула — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Переулок Джамбула — улица в Луганске.

См. также 
 Улица Джамбула

Джамбул